Хокке́йный клуб «Дина́мо» Ри́га:
 Динамо (хоккейный клуб, Рига, 1946) — хоккейный клуб, существовавший в 1946—1995 годах, выступавший в чемпионате СССР и Межнациональной хоккейной лиге.
 Динамо (хоккейный клуб, Рига, 2008) — ныне существующий хоккейный клуб, основанный в 2008 году, до 2022 года выступавший в Континентальной хоккейной лиге.